Jim Stewart (1930–2022) amerikai zenei producer
 Jim Stewart (1954–) válogatott skót labdarúgó
lásd még
 James Stewart (egyértelműsítő lap)